Saint Célestin désigne plusieurs saints chrétiens :
 Célestin  († 432),  42 pape de 422 à 432 ; fêté le 6 avril. 
 Célestin V (°1209 - †1296), 192 pape en 1294, canonisé par Clément V en 1313, sous le nom de saint Pierre Célestin, patron des relieurs ; fêté le 19 mai.

Références